Hünecke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hünecke (1891–1971), deutscher Sportfunktionär
 Friedhelm Hünecke (* 1930), deutscher Politiker (SPD) und MdBB
 Kristoffer Hünecke (* 1978), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Hunecke
 Heinrich Ludwig von Hünecken (1767–1829), deutscher Offizier und Beamter